Fichte Bielefeld ist der Name

 des historischen Arbeitersportvereins FTSV Fichte Bielefeld
 des historischen Sportvereins SpVgg Fichte Bielefeld
 des Sportvereins VfB Fichte Bielefeld